Собеський — польське прізвище.

 Вацлав Собеський
 Марко Собеський
 Яків Собеський
 Ян III Собеський

Див. також 
 Собеські
 Собескі

Польські прізвища